Denumirea de Terziisko se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Terziisko, un sat în comuna Sungurlare, regiunea Burgas;
 Terziisko, un sat în comuna Troian, regiunea Loveci.